Flipsid3 Tactics (или Flipside Tactics, сокр. F3) - американская мультигейминговая киберспортивная организация. В нее входили составы по  Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League, Crossfire, Arena of Valor, а также игроки по файтингам. Ранее также организация была представлена в таких дисциплинах как Starcraft II, Dota 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и Halo.

Counter Strike: Global Offenisive 
Основной состав Flipsid3 по CS:GO находился в Украине. Ранее у команды был коллектив состоящий из шведских игроков. Также имелся состав, базировавшийся в Южной Африке.

Официально о закрытии подразделения по дисциплине объявлено не было, однако в составе команды не осталось игроков.

Бывшие игроки/тренеры

Результаты 
Только на оффлайн-турнирах с призовым фондом выше 40.000$

Жирным выделены major-турниры

Rocket League 
Подразделение по Rocket League было открыто в августе 2015 года. В феврале 2019 года состав был распущен.

Состав базировался в Европе.

Бывшие игроки

Результаты

Выступления в сезонах Rocket League Championship Series

Выступления в прочих турнирах 
Только на оффлайн-турнирах с призовым фондом выше 50.000$

Tom Clancy's Rainbow Six Siege 
Подразделение по Rainbow Six Siege было открыто в июне 2016 года, а закрыто в январе 2018 года. В феврале состав присоединился к организации SK Gaming.

Состав базировался в Северной Америке.

Состав на момент закрытия подразделения

Результаты

Файтинги 
Первым игроком в дисциплине стал Кристофер «NinjaCW» Харрис, который присоединился к организации в августе 2014 года. В октябре 2016 года NinjaCW умер.

Crossfire 
Состав базировалась в Германии. В 2016 году команда заняла 2 место на турнире CrossFire Stars 2016 — крупнейшем турнире в дисциплине.

Тренер состава - / Patrick «VIZEE» Lainka

Arena of Valor 
4 июня 2018 года организация сообщила о подписании под свои знамёна команды по дисциплине Arena of Valor - мобильной игре в жанре MOBA. Команда базировалась в северо-американском регионе.

Fortnite 
3 августа 2018 года организация анонсировала свой состав по дисциплине Fortnite. Команда базировалась в северо-американском регионе.

eNASCAR 
В феврале 2019 года организация подписала контракт с киберспортсменом в дисциплине eNASCAR. Им стал Райая RyanLuza Луза. В сезоне 2017 спортсмен становился победителем NASCAR iRacing PEAK Antifreeze Series.

Playerunknown's Battlegrounds 
В сентябре 2019 года организация анонсировала состав по дисциплине Playerunknown's Battlegrounds. Команда выступала в National PUBG League (Североамериканская лига), в дивизионе Contenders. Вскоре состав был распущен.

Тренер:  Christopher Tex Smith

Примечания 

Профессиональные киберспортивные организации